Azla steht für:

 Azla (Tétouan), marokkanischer Küstenort in der Provinz Tétouan (Provinz)
 Azla oder Asla, siehe Geresch (Trope)

Ažla steht für:
 Ažla (auch Azzida), Ortschaft in der Kommune San Pietro al Natisone, Region Friaul-Julisch Venetien, Italien